Lèze est un toponyme qui peut référer à:

Cours d'eau 

 Lèze (rivière) : cours d'eau des départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Communes 

 Labarthe-sur-Lèze : commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Lézat-sur-Lèze :  commune française située dans le département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Saint-Sulpice-sur-Lèze :  commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Lagardelle-sur-Lèze :  commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Beaumont-sur-Lèze :  commune française située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Communautés de communes 

 Communauté de communes Lèze-Ariège-Garonne
 Communauté de communes de la vallée de la Lèze

Voir aussi 

 .